

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Krzyżanki – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów 
 Krzyżanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo 
 Krzyżanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz

Zobacz też 
 Krzyżówki